Santi est un nom propre, notamment italien.

Patronyme 

 Giancarlo Santi (1939-2021), réalisateur et scénariste italien ;
 Giovanni Santi (~1435-1494), peintre et un poète italien ;
 Guido De Santi (1923-1998), coureur cycliste italien ;
 Jacques Santi (1939-1988), acteur et réalisateur français ;
 Nello Santi (1931–2020), chef d'orchestre italien ;
 Romain Santi (né en 1987), joueur de Scrabble français ;
 Sebastiano Santi (1789-1866), peintre italien ;

Prénom 
Santi est le diminutif du prénom Santiago. Il est le surnom de :
  (1919-1984), homme politique basque ;
 Santiago Denia Sánchez, joueur de football espagnol ;
 Santiago Casariego, dit Santi, batteur des groupes Hot Pants, Mano Negra, et Marousse, producteur et éditeur musical français, cousin de Manu Chao.

Toponyme 

 Santi, un village du département et la commune rurale de Kogho dans la province du Ganzourgou et dans la région du Plateau-Central au Burkina Faso ;
 Grand-Santi, une commune française de Guyane.

Autres 
 Casa Santi, un musée d'Urbino en Italie
 Santi, le deuxième album du groupe américain de rock indépendant The Academy Is..., publié en 2007

Patronyme italien